Кампи () — итальянская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Кампи, Галеаццо (1477—1536) — итальянский художник эпохи позднего Возрождения.
Кампи, Гастон (род. 1991) — аргентинский футболист, защитник клуба «Трабзонспор»
 Кампи, Джулио (1502—1572) — итальянский художник.

Топоним 
 Кампи (коммуна) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Кампи-Бизенцио — коммуна в Италии, в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.
 Кампи-Салентина — коммуна в Италии, в регионе Апулия, в провинции Лечче.

См. также 
  Камппи